Alfombrilla, diminutivo de alfombra, puede referirse a:

 la alfombrilla de ratón; o
 el nombre común de la planta Euphorbia indivisa.
 el nombre común de la planta '''''Verbena bipinnatifida